Sarkophag bezeichnet:

 Sarkophag, ein Sarg
 Die 1986 erbaute Schutzhülle um das Kernkraftwerk Tschernobyl
 New Safe Confinement, die 2016 fertiggestellte Schutzhülle um das Kernkraftwerk Tschernobyl
 Sarkophag (Band), Metalband aus Sachsen 

Siehe auch:
 Sarcophagus Point
 Sarcophagus Pond